Фря́зево — посёлок в городском округе Электросталь Московской области России. Рядом с посёлком протекает река Вохонка.

Население

История 

Название посёлок (в то время — деревня) получил по имени своих поселенцев — итальянских архитекторов, приглашённых для строительства Московского Кремля. На Руси их называли «фрязями». Первоначальное название деревни — Фрязино. Оттуда же пошли схожие названия: Фрязино и Фряново.

В середине XIX века эти земли принадлежали статскому советнику Анне Ивановне Шевич. Во Фрязине располагались фарфоровый и фаянсовый заводы купцов Бармина и Гусина.

В 1879 году на железнодорожной магистрали Москва — Нижний Новгород близ деревни построили станцию Стёпаново (53 км от Курского вокзала Москвы), позже переименованную в Богородск, а с 1885 года — снова в Стëпаново. С 1904 по 1911 год станция носила название «Гжель», а затем получила имя ближайшего села — Фрязево.

В 1955 году образован завод по ремонту военно-технического имущества Министерства обороны.

В 1995 году создан завод «Стройполимерпрогресс».

В 2005 году из состава посёлка вышла улица Новые Дома, образовав одноимённый посёлок.

2006—2018 гг. — посёлок в составе муниципального образования сельское поселение Стёпановское Ногинского района.

Рядом с посёлком расположено садоводческое товарищество «Фрязево», включающее более 300 участков.

Экономика 
 Железнодорожная станция Фрязево
 Завод ООО «Стройполимерпрогресс»
 Племенной завод ПСХ «Фрязево»

Примечания 

Населённые пункты городского округа Электросталь